Miejscowości w Polsce: 
 Łoje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów 
 Łoje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała 
 Łoje – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Łoje – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Łoje – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki

Zobacz też 
 Łoje-Awissa